

Geografia

Niemcy 
 Steinhöfel – dzielnica Angermünde
 Steinhöfel – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Oder-Spree

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Kamienny Most
 Przysieka

Osoby 
 Andreas Steinhöfel – niemiecki pisarz
 Ingo Steinhöfel - niemiecki sztangista
 Lars Steinhöfel - niemiecki aktor

Inne 
 Steinhöfel - pałac